metryka dokumentu w języku prawniczym – istotne cechy dokumentu, takie jak np. znaki indywidualizujące dokument
 metryka dokumentu w informatyce – zbiór podstawowych danych opisujących dokument (metadane), zapisany na przykład w informatycznym systemie zarządzania dokumentami